Момчило Животић (Кула, 8. март 1931 — 10. мај 2020) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Инспектор   || Милиционер у возу
|-
| 1967. || Височка хроника ТВ серија || Каспер
|-
| 1967. || Материјално обезбеђење у правом смислу те речи ТВ филм || Милиционер
|-
| 1967. || Љубав на плајваз ТВ филм || /
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || Анђелко, Милиционер
|-
| 1968. || Вукадин ТВ серија || /
|-
| 1968. || Код Лондона ТВ серија || /
|-
| 1968. || Првокласни хаос ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Рађање радног народа ТВ серија || Милиционер
|-
| 1969. || Подвала  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Миле кусур
|-
| 1972. || Сарајевски атентат  ТВ филм || Иван Момчиловић
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || /
|-
| 1977. || Мизантроп  ТВ филм || /
|-
| 1979. || Вага за тачно мерење ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1985. || Коштана  ТВ филм || Кмет
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Апис  ТВ филм || Пуковник Петар Нешић
|}

Извори

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 2020.
Српски глумци
Југословенски глумци
Куљани